Генерал-капитан Сухопутных войск () — высшее воинское звание в Сухопутных войсках Испании. Соответствует званию «Генерал-капитан ВМС» в ВМС Испании и званию «Генерал-капитан ВВС» в ВВС Испании. Является «пятизвёздным» званием (по применяемой в НАТО кодировке — OF-10).

Следует за званием «Генерал армии» и является высшим званием для военнослужащих Сухопутных войск.

История 
Звание генерал-капитана было создано в Сухопутных войсках Испании как высший ранг в иерархии воинских званий, мало чем отличающийся от звания Маршал Франции. Впервые новое звание присвоили в 1763 году Педро Абарку Аранду (при назначении на должность генерал-капитана провинции Валенсия).

Во время Второй Испанской республики звание было упразднено (за исключением присвоения этого звания Хосе Санхурхо), затем восстановлено во времена Франкистской Испании в 1938 году присвоением Франциско Франко. Впоследствии данное звание было зарезервировано за правящим монархом. Также было произведено несколько посмертных и почетных присвоений звания отставным офицерам (например Хосе Москардо Итуарте (1956); Агустин Муньос Грандес (1957); Камило Алонсо Вега (1969) и Мануэль Гутьеррес Мельядо (1994)). Некоторым членам испанской королевской семьи звание было присвоено после выслуги лет (королева Изабелла II присвоила звание своему супругу Франсиско де Асис Бурбону (1846)). Этой чести также удостоились два иностранных монарха, Король Великобритании и Ирландии Эдуард VII и Император Германской Империи Вильгельм II, а также четыре выдающихся иностранных военных офицера.

Знаки различия 
Знаки различия генерал-капитана выглядят следующим образом: два скрещённых маршальских жезла, на которые наложены пять четырёхконечных звёздочек, чуть выше располагается Королевская корона. Со времен правления короля Карла IV монархи Испании носили знаки различия при ношении военной формы.

Галерея

См. также 
 Генерал-капитан
 Генерал-капитан Королевской морской пехоты

Примечания 

Воинские звания по алфавиту
Сухопутные войска Испании